Юрий Бублик:
 Сорока, Николай Иванович (1909—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сорока, Николай Петрович (род. 1952) — украинский политик.